est un patronyme porté notamment par :

 C. H. B. Kitchin  (1895-1967), écrivain britannique ;
 Finlay Lorimer Kitchin (, Whitehaven, Cumbria, Royaume-Uni - , Londres) est un géologue et paléontologue britannique ;
 Joseph Kitchin (1861-1932), statisticien anglais connu pour avoir mené des travaux sur les cycles économiques.
Homonymie de patronyme